Spojení písmen K a J může mít různé významy:

kj 
 kuanyama – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

kJ 
 kJ – kilojoule